Carlito, un gènere de tarsers
 Carly Colón, lluitador de lluita lliure